Michael Gerber peut faire référence à :
Michael Gerber (1969), auteur américain ;
Michael Gerber (1970), prélat catholique allemand.